Sümeghy Mihály, nemes, Zala vármegye főjegyzője 1716 és 1727 között
 Sümeghy Mihály, lovászi és szentmargitai, (1793–1845 után) táblabíró, konzervatív politikus a reformkori Zalában, jogász, földbirtokos